A 88 modern csillagkép listája, az éggömbön elfoglalt területük nagysága szerint.

Jegyzetek

Források 
 Csillagképek méret szerinti listája

További információk 
 A csillagok élete

Csillagképek
Csillagászati listák